Christian Moser (ur. 20 grudnia 1972 w Villach) – austriacki skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 1990 podczas konkursu w Innsbrucku, gdzie zajął 72. miejsce. Dwa dni później w Bischofshofen uplasował się na 74. miejscu. W związku z tym, że były to jego jedyne starty w sezonie 1989/1990 nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej. Kolejny raz w PŚ pojawił się dopiero rok później, ponownie startując tylko w Innsbrucku i Bischofshofen, jednak ponownie nie wywalczył punktów, zajmując odpowiednio 51. i 43. miejsce. Po rocznej przerwie powrócił do rywalizacji w Pucharze Świata w sezonie 1992/1993. Wtedy też po raz pierwszy pojawił się w zawodach PŚ poza Austrią. Już w drugim swoim starcie, 19 grudnia 1992 w Sapporo zajął ósme miejsce, po raz pierwszy w karierze zdobywając punkty. W sezonie tym punktował jeszcze tylko w Oslo 14 marca 1993, gdzie zajął 10. miejsce. W efekcie zajął 35. miejsce w klasyfikacji generalnej. Równolegle startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego i w klasyfikacji generalnej sezonu 1992/1993 zajął drugie miejsce, ulegając jedynie swemu rodakowi, Franzowi Neuländtnerowi. Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1993.

W sezonie 1993/1994 częściej zdobywał punkty, co było efektem wprowadzenia nowej punktacji za miejsca w konkursach Pucharu Świata. W pierwszej części sezonu tylko raz zdobył punkty, zajmując 22. miejsce w Innsbrucku. Mimo to znalazł się w austriackiej kadrze na igrzyska olimpijskie w Lillehammer odbywające się w lutym 1994. Na igrzyskach zajął 10. miejsce na normalnej skoczni i 26. na dużej. W konkursie drużynowym osiągnął swój największy sukces w karierze, gdy wspólnie z Heinzem Kuttinem, Stefanem Horngacherem i Andreasem Goldbergerem zdobył brązowy medal. W tym samym sezonie, 5 marca 1994 po raz pierwszy i zarazem ostatni stanął na podium zawodów PŚ, zajmując drugie miejsce w Lahti i ustępując tylko Jensowi Weißflogowi. W klasyfikacji generalnej sezonu zajął ostatecznie 33. miejsce.

Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej. W większości konkursów punktował, choć tylko dwa razy znalazł się w pierwszej dziesiątce, a jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce w Kuopio 1 lutego 1995. Miesiąc później wystąpił na mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie indywidualnie był piętnasty na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie zajął 41. miejsce. W konkursie drużynowym Austriacy w składzie: Andreas Widhölzl, Christian Moser, Reinhard Schwarzenberger Andreas Goldberger po raz pierwszy od mistrzostw świata w Lahti w 1989 nie zdobyli medalu, zajmując dopiero szóste miejsce.

Moser nie wystąpił w żadnym konkursie sezonu 1995/1996. W sezonie 1996/1997 wystartował w zaledwie pięciu konkursach, trzykrotnie zdobywając punkty. Jego najlepszym wynikiem było 19. miejsce w Engelbergu. Był to ostatni sezon Austriaka w Pucharze Świata. Ostatni skok w zawodach tego cyklu oddał 26 stycznia 1997 w Hakubie, gdzie zajął 29. miejsce. Po zakończeniu tego sezonu startował jeszcze w Pucharze Kontynentalnym do 1999, jednak słabe wyniki sprawiły, że zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: -
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1992/1993: 35.
 sezon 1993/1994: 33.
 sezon 1994/1995: 21.
 sezon 1996/1997: 69.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1989/1990 – 92.
 1990/1991 – 72.
 1992/1993 – 51.
 1993/1994 – 59.
 1994/1995 – 25.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 103.
 sezon 1992/1993: 2.
 sezon 1993/1994: 37.
 sezon 1996/1997: 26.
 sezon 1997/1998: 127.
 sezon 1998/1999: 127.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995 – 11.
 sezon 1997 – 54.

Odznaczenia 
 Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich – 1994

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Villach